Adalbert Iordache – rumuński piłkarz wodny
 Traian Iordache – rumuński piłkarz
 Vasile Iordache – rumuński piłkarz